Geiselhart ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Hans Chrysostomus Geiselhart (* 1949), deutscher Maler, Bildhauer und Drucker
 Markus Geiselhart (* 1977), deutscher Jazzmusiker
 Otto Geiselhart (1890–1933), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Geiselhart (1811–1891), deutscher katholischer Priester und Seelsorger